Ригель — ювелірний інструмент
 Ригель льодовика — поперечний скелястий уступ на дні льодовикової долини
 Ригель — лінійний тримальний елемент
 Ригель замка — частина замка

Див. також 
 Рігель — зоря в сузір'ї Оріона